Saint-Valentin kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Valentin, Indre, departementet Indre i regionen Centre-Val de Loire,

Kanada 

 Saint-Valentin (kommun), Québec, Montérégie, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar